Ritorno a Brideshead (Brideshead Revisited) – romanzo del 1945 di Evelyn Waugh
Ritorno a Brideshead (Brideshead Revisited) – serie televisiva del 1981
Ritorno a Brideshead (Brideshead Revisited) – film del 2008 di Julian Jarrold